TSST

 Цццт () — эпизод сериала «South Park».
 TSST (Toshiba Samsung Storage Technology Corporation) — компания производящая CD/DVD приводы.
 TSST-1 () — суперантиген, вызывающий синдром токсического шока.